Santa María la Real ist der Name folgender

Orte:
 Santa María la Real de Nieva, Provinz Segovia

Kathedralen:
 Kathedrale Santa María la Real de La Almudena, (siehe Almudena-Kathedrale), Madrid
 Kathedrale Santa María la Real de Pamplona, (siehe Kathedrale von Pamplona), Navarra

Klöster:
 Kloster Santa María la Real (Aguilar de Campoo), Provinz Palencia
 Kloster Santa María la Real (Fitero), Navarra
 Kloster Santa María la Real de Irache, Ayegui, Navarra
 Kloster Santa María la Real (Iranzu), (siehe Kloster Iranzu), Abárzuza, Navarra
 Kloster Santa María la Real de las Huelgas (Burgos), (siehe Las Huelgas), Burgos, Kastilien-León
 Kloster Santa María la Real de las Huelgas (Valladolid), Valladolid, Kastilien-León 
 Kloster Santa María la Real (Nájera), Nájera, La Rioja
 Kloster Santa María la Real (Obona), Tineo, Asturien
 Kloster Santa María la Real (Oseira), (siehe Kloster Oseira), Ourense
 Kloster Santa María la Real de la Oliva, Carcastillo, Navarra
 Kloster Santa María de la Real (Palma de Mallorca), Palma, Balearische Inseln
 Kloster Santa María la Real de Sacramenia, (siehe Kloster Sacramenia), Sacramenia, Provinz Segovia
 Kloster Santa María la Real de Valdeiglesias, (siehe Kloster Valdeiglesias), Pelayos de la Presa, Provinz Madrid

Kirchen:
 Santa María la Real (Aranda de Duero), Aranda de Duero, Kastilien-León
 Santa María la Real (Cebreiro), O Cebreiro, Galicien
 Santa María la Real de la Corte (Oviedo), Oviedo, Asturien
 Santa María la Real (Sangüesa), Sangüesa, Navarra
 Santa María la Real (Zarautz), Zarautz, Baskenland

Siehe auch:
 Santa María la Mayor